6474 Choate – asteroide
 Choate – località della Columbia Britannica
 Choate – lago della Columbia Britannica
 Choate Creek – torrente a del Michigan
 Choate – città del Texas
 Choate – comunità del Wisconsin
 Choate – cognome